Prosper hace referencia a:
Prosper Jolyot, dramaturgo francés;
Prosper Ménière, médico francés;
Prosper (Texas), un pueblo en el estado de Texas;

sv:Latex (typsättningssystem)#Tilläggsprogram och paket